Роуз (Роза) Пекхэм (; 1842—1922) — американская .

Биография 

Родилась 28 октября 1842 года в штате Коннектикут.

Изучала искусство в Париже в Академии Жюлиана вместе со своей сестрой Кейт с 1875 года. Училась у Жюля Лефевра. В Париже познакомилась с Джорджем Хили и Мэри Кэссетт.

Жила и работала в городе Провиденс, штат Род-Айленд, а также в Коннектикуте. За два года до смерти художницы Эбигейл Ньерикер, с которой находилась в Париже, написала её портрет и отослала в её родной город Конкорд, штат Массачусетс. В настоящее время он находится в  — доме-музее семьи Олкотт.

Основатель и член Providence Art Club (1880), его вице-президент в 1883—1885 годах. Участница выставок в Национальной академии дизайна, Бостоне и Провиденсе, а также Парижского салона.

Умерла 23 августа 1922 года в штате Коннектикут.

Источники 
 Lois M. Fink. American Art at the Nineteenth Century Paris Salons (Washington, DC: National Museum of American Art; New York: Cambridge University Press, 1990), 379.

Примечания

Ссылки 
 Rosa Rose Peckham (1842—1922) 
 Biography of Rose Peckham 

Художники США
Обучавшиеся в Академии Жюлиана